ESRS steht als Abkürzung für

 European Sleep Research Society, europäische Schlafforschungsgesellschaft
 European Sustainability Reporting Standards, von der European Financial Reporting Advisory Group veröffentlichte Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung